Георги (Джордж) Аргиров Лебамов () е български емигрантски деец, единадесети президент на МПО в САЩ и Канада.

Биография 
Георги Лебамов е роден на 18 юли 1927 година във Форт Уейн, Индиана, в семейството на българския емигрантски деец Аргир Лебамов от Вишени, Егейска Македония. Братята му Климент и Иван Лебамов и сестра му Мария също са дейци на МПО. Завършва публична администрация в колежа в Хънтингтън, а в началото на 50-те години на XX век служи в американската армия, като е разпределен в Австрия, откъдето прави опит да установи връзка с бившия ръководител на ВМРО Иван Михайлов. През 1955 година се жени за Роуз Цигулова, по произход от костурското село Бабчор, с която имат 4 деца – Деби, Анди, Джони и Томи. Същевременно развива семейния бизнес. През 1970 година подпомага брат си Иван Лебамов, който печели изборите за кмет във Форт Уейн.

След това активно участва в управлението на Македонската патриотична организация, първо като ковчежник на младежкото МПО във Форт Уейн. Той е от групата в МПО, заедно с Петър Ацев, Тодор Чукалев, Христо Низамов, Христо Анастасов, Иван Лебамов и Христо Лагадинов, която се противопоставя срещу авторитаризма на Иван Михайлов. През 80-те години често пътува в Егейска и Вардарска Македония, където става близък приятел на журналиста Владимир Перев.

През май 2001 година заедно с Крис Иванов, Пол Симов, Борис Чалев и други участва на среща с президента на САЩ Джордж Уокър Буш и провеждат разговори за Република Македония. По-късно става президент на МПО. Подписва писмо в защита на българския гражданин Мирослав Ризински, излежаващ несправедлива, политически мотивирана присъда по скалъпено обвинение в Република Македония.

Родословие

Външни препратки 
 Интервю с Георги Лебамов

Бележки 

Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Българи в САЩ
Лебамови
По произход от Вишени
Родени във Форт Уейн